Il nome Chiesa di Santa Maria Succurre Miseris si riferisce a diverse chiese di Napoli:

 Chiesa di Santa Maria Succurre Miseris ai Vergini, in via Vergini
 Chiesa di Santa Maria Succurre Miseris dei Bianchi, all'interno del Complesso degli Incurabili